Rostkowice ist der Name folgender Orte in Polen:
 Rostkowice (Wyszogród) in der Woiwodschaft Masowien
 Rosenberg (Zülz) in der Woiwodschaft Oppeln